Альвара́до ():

Топоним 
 Альварадо — муниципалитет в мексиканском штате Веракрус
 Альварадо — административный центр этого муниципалитета
 Альварадо — кантон в провинции Картаго, Коста-Рика
 Сальвадор-Альварадо — муниципалитет в мексиканском штате Синалоа.

Фамилия 
 Альварадо, Александер (род. 1999) — эквадорский футболист.
 Альварадо, Алонсо де (1500—1556) — испанский конкистадор.
 Альварадо, Анджела (род. 1972) — американская актриса и клипмейкер.
 Альварадо Монсон, Бернардо (1925—1972) — гватемальский политик.
 Альварадо, Вентура (род. 1992) — американский футболист.
 Альварадо, Вильфредо (род. 1970) — венесуэльский футболист.
 Альварадо, Даниэль (1949—2020) — венесуэльский актёр театра и кино.
 Дон Альварадо (1904—1967) — американский актёр немого кино.
 Альварадо, Карлос Альберто (род. 1945) — аргентинский конник, участник летних Олимпийских игр.
 Альварадо, Майк (род. 1980) — американский боксёр-профессионал.
 Альварадо, Педро де (1485—1541) — испанский конкистадор.
 Альварадо, Роберто (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Альварадо, Рудесиндо (1792—1872) — аргентинский военный и государственный деятель.
 Альварадо, Руне (род. 1997) — футболист с Американских Виргинских Островов.
 Альварадо, Сальвадор (1880—1924) — мексиканский военный деятель и политик.
 Альварадо, Трини (род. 1967) — американская актриса.
 Альварадо, Фабрисио (род. 1974) — коста-риканский священник и политик.
 Альварадо, Хуан (род. 1984) — испанский футболист.
 Альварадо, Эвер (род. 1992) — гондурасский футболист.
 Альварадо, Эдсон (род. 1975) — мексиканский футболист, центральный полузащитник.
 Альварадо, Эркулано (1879—1921) — гватемальский пианист и педагог.
 Альварадо, Эстебан (род. 1989) — коста-риканский футболист, вратарь.

Двойная фамилия 
 Альварадо Арельяно, Уберто (1927—1974) — гватемальский поэт, писатель, публицист, эссеист, деятель коммунистического движения Гватемалы.
 Альварадо Ривера, Мария Хесус (1878—1971) — перуанская писательница и общественный деятель.
 Веласко Альварадо, Хуан (1910—1977) — перуанский военный и политический деятель.

Футбольные клубы 
 «Альварадо» — футбольный клуб из Мар-дель-Платы, выступающий в третьем дивизионе чемпионата Аргентины; участник аргентинской Примеры 1978 года.